Šmarjeta je lahko:
naselje v Sloveniji
 Šmarjeta, naselje v Občini Šmarješke Toplice;
 Šmarjeta pri Celju, naselje v Mestni občini Celje;
 Šmarjeta ob Pesnici, zgodovinsko ime naselja Pernica v današnji Občini Pesnica.

ime naselja v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Šmarjeta, pri Trdnji vasi, nem. St. Margarethen, cerkev podružnica Šenttomaža pri Celovcu, mesto Celovec
 Šmarjeta, pri Hodišah, nem. St. Margarethen, občina Hodiše
 Šmarjeta, pri Kotmari vasi, nem. St. Margarethen, občina Kotmara vas
 Šmarjeta, pri Pliberku, nem. St. Margarethen, mestna občina Pliberk
 Šmarjeta, v Remšeniku, nem. St. Margarethen, občina Železna Kapla-Bela
 Šmarjeta pri Velikovcu, bivša fara in naselje, mestna občina Velikovec
 Šmarjeta v Rožu, nem. St. Margarethen im Rosental, občina Šmarjeta v Rožu